Parlino är ett, numera, varumärke använt av Tele2 Sverige AB. Parlino erbjöd tidigare mobiltelefoni i Tele2:s GSM-nät och UMTS-nätet som Tele2 delar med Telia.

Externa länkar
Parlino.se

Svenska teleoperatörer